Dictyodendrilla är ett släkte av svampdjur. Dictyodendrilla ingår i familjen Dictyodendrillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar